Geografia
 Makowiec – dawna nazwa wsi Makówiec w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Makowiec – wieś w woj. mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Skaryszew

 Sztuka kulinarna
 makowiec – ciasto przełożone masą makową

Zobacz też 

 Makówiec
 Makowice